Karsau steht für:

 Karsau (Rheinfelden), Ortsteil von Rheinfelden, Landkreis Lörrach
 Karsau, deutscher Name von Skarszewo, Ortschaft in der Gmina Świecie, Polen
 Karsau, deutscher Name der Stadt Kārsava in Lettland